Kungar och krig är en något nedsättande benämning på sådan historieskrivning som sätter fokus på furstar och andra regenter. Sådan historieskrivning var framför allt vanlig på det nationalromantiska 1800-talet, men har i dag fått mindre utrymme till förmån för bland annat ekonomisk historia.

Historievetenskap